Welikow  (maskulin, bulgarisch, russisch: Великов) oder  Welikowa (feminin, bulgarisch, russisch: Великова) ist der Familienname folgender Personen:

 Borislav Welikow (* 29. Oktober 1946), bulgarischer Politiker; 2005 Präsident der Nationalversammlung
 Ludmila Welikowa (* 4. November 1947), russische Eiskunstläuferin (Paarlauf) und Trainerin
 Maxim Konstantinowitsch Welikow (* 14. Januar 1982), russischer Eishockeyspieler
 Petar Welikow (* 30. März 1951), bulgarischer Schachgroßmeister
 Radoslaw Welikow (* 2. September 1983), bulgarischer Freistilringer und Weltmeister von 2006, Bronzemedaille Peking 2008

Siehe auch:
 Veljko